Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra – attore italiano
 Urbano Barberini Colonna di Sciarra, VI principe di Carbognano – nobile italiano